Benjamin Estil (1780-1853) – politico statunitense
Franco Estil (1934-1998) – ballerino e coreografo italiano
Frode Estil (1972) – fondista norvegese

Pagine correlate 
 Estill